El nombre de Iglesia de San Juan de Letrán es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 Bajo la advocación del Cristo Salvador 
 Sin embargo se conoce como Juan de Letrán porque tanto San Juan Evangelista como San Juan Bautista indicaron al Salvador;
 O, bajo la dedicación de la Iglesia o archibasílica de San Juan de Letrán (Archibasilica Sanctissimi Salvatoris o San Giovanni in Laterano)
 la más antigua y de rango más alto entre las cuatro basílicas mayores de Roma, teniendo el título honorífico de "Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (madre y cabeza de toda las iglesias de la ciudad [de Roma] y de toda la tierra), por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el Papa.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Cuba 
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en el barrio de El Vedado, en la ciudad de La Habana

en España 
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en la localidad de Arriate, Málaga;
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en la ciudad de Granada;
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en la localidad de Montoro, Córdoba;
 Ermita de San Juan de Letrán, iglesia católica en la localidad de Itsasondo, Guipuzcua;
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;

en Italia 
 Iglesia o archibasílica de San Juan de Letrán (Archibasilica Sanctissimi Salvatoris o San Giovanni in Laterano), basílica mayor, Catedral de Roma.

en México 
Iglesia de San Juan de Letrán, conocida como El Hospitalito, en la ciudad de Puebla de los Ángeles.

en Perú 
 Iglesia de San Juan de Letrán, iglesia católica en la ciudad de Juli, Puno;